Agasyllis chymsydia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Agasyllis chymsydia ingår i släktet Agasyllis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chymsydia